Die Abkürzung dctp bzw. dCTP steht unter anderem für:
 dctp, Development Company for Television Program mbH, eine Plattform für unabhängige Anbieter im deutschen Privatfernsehen
 Desoxycytidintriphosphat, ein Nukleosidtriphosphat, das wesentlicher Bestandteil der DNA ist.

DCTP